RMZ steht für:
 Radio Mandatory Zone, ein Bestandteil der Luftraumstruktur
 Rückmeldezahl, ein im Rettungsdienst benutzter Zahlencode

rmz steht für:
 Marma (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der birmanischen Sprachen

Abkürzung